Las dinastías del Sur  () incluyen las dinastías Liu Song, Qi del Sur, la Liang y la Chen con capital en  Jiankang, aunque la capital de Qi del Sur fue brevemente Jiangling durante el reinado del emperador He de Qi del Sur); el Emperador Yuan de Liang, así como los posteriores emperadores de Liang Occidental (el Xuan, el Ming y el Jing), también establecieron su capital en Jiangling, y Xiao Zhuang, que es considerado por algunos historiadores como emperador de la dinastía Liang, tuvo su capital en Yingcheng (郢城, actualmente Wuhan, Hubei). Este período sigue a la caída de la dinastía Jin.

Situación política bajo las dinastías del sur
Después de la conquista de las capitales Luoyang y Chang'an por bárbaros nómadas en 311 y 316 cambió el foco político y cultural de China hacia el sur. En el norte, comenzó el período de los Dieciséis Reinos, mientras que en el sur, Jiankang (es decir, Nankín) se convirtió en la capital de Jin Oriental y sus sucesivas dinastías.

La historia de la corte está llena de batallas de camarillas e intrigas, y los emperadores eran débiles, a pesar de que su corte siempre fue un factor económico significativo. El poder político estaba en manos de los aristócratas. Ellos defendieron a los terratenientes de las demandas fiscales y otros intentos de los funcionarios imperiales, así que los emperadores no pudieron ampliar el poder de la casa real y, a veces, se convirtían en meros juguetes de las grandes familias. La gran propiedad de la tierra significó una reducción de contribuyentes y proveedores de servicios laborales para el estado, porque solo el propietario podía ser obligado, no los inquilinos ni esclavos. Los aristócratas no pagaban impuestos, tenían guerreros dependientes y semiprivados y estaban registrados en árboles genealógicos (jiapu). El acceso a la administración y otros privilegios dependía de la edad y la celebridad de las familias, y los funcionarios, que ellos mismos también eran propietarios de tierras, no tomaron medidas contra ellos. A finales del , la nobleza era tan avanzada que incluso los matrimonios entre nobles (mingjia) y plebeyos (hanmen) fueron prohibidos.

Por el contrario, los emperadores del Sur hicieron algún tímido esfuerzo aislado para romper el poder de la aristocracia. Así la dinastía Qi (479-502) permitió el nombramiento de altos funcionarios por parte de no nobles, los castigos a la falsificación de registros de impuestos y las ejecuciones contra la aristocracia. En consecuencia, rápidamente derrocaron esta dinastía de la mano de Xiao Wen, también conocido como el emperador Liang de Wu, que reinó de 502 a 549. En ese momento, la aristocracia encontró otro rival de un tipo diferente: el auge del comercio a larga distancia puso fin a la posición de autarquía de los grandes terratenientes en las provincias y minó su supremacía económica. Aunque el la era de Liang Wu Di se consideraba la edad de oro de la cultura aristocrática, inmediatamente tras su final hubo casi diez años de guerras civiles, que desangraron la nobleza. La última dinastía del sur, la dinastía Chen (557-589) fue demasiado débil en política exterior para establecer nuevamente un reino estable.

Soberanos de las dinastías del Sur

Véase también 
Historia de China
Dinastías Meridionales y Septentrionales

Referencias 

Sur
China